Zkratka ONV může znamenat: 

 Okresní národní výbor
 Obvodní národní výbor
 Optimální nástřelná vzdálenost
 Ostrožská Nová Ves

Externí odkazy 
 

Zkratky